

Geografia 
 Pinnacles Desert – deserto australiano caratterizzato da spettacolari concrezioni calcaree simili a pinnacoli

 Pinnacle – località statunitense dell'Arkansas
 Pinnacle – località statunitense della Carolina del Nord
 Pinnacle – località statunitense del Kentucky
 Pinnacle – località statunitense del Montana
 Pinnacle Point – promontorio sulla costa meridionale del Sudafrica

Altro 
 Pinnacle Systems – azienda statunitense che si occupa di hardware e software per il video editing
 Pinnacle Studio – software per il video editing